Леополдщат () може да се отнася за:

 Леополдщат – окръг на Виена
 Леополдщат (община) – община на Виена в състава на окръг Леополдщат
 Немското име на гр. Леополдов, Словакия